Мик Эндрюс (; 5 июля 1944, Бакстон) — английский мототриалист, 2-кратный чемпион мира (Европы) по мототриалу.

Спортивная карьера 
Мик Эндрюс родился в Бакстоне, но вырос в соседнем городке Элтон, неподалёку от Мэтлока. В возрасте 14 лет он начал выступать в мототриале на мотоцикле James 125 cc, а в свободное время работал механиком. Позже он обзавёлся более мощным AJS 350, на котором выиграл своё первое крупное соревнование, Northern Experts Trial. Эту победу заметили в компании AJS и в 1962 году пригласили Эндрюса на роль заводского пилота компании.

На AJS он выступает в различных триалах, в том числе в . Параллельно стартовал на James 250 и Bultaco, а заодно выступал, помимо триалов, в мотокроссе и эндуро. В 1966 году подписал контракт с каталонским брендом , с которым впоследствии и добился своих самых заметных успехов. На Ossa он занял третье место в Чемпионате Шотландии 1968 года, затем совершил промотур по США, а также занял 4-е место в Чемпионате мира по мотокроссу в классе 250cc.

В 1970-м дебютировал в Чемпионате Европы (который позже стал Чемпионатом мира) по мототриалу, причём выиграл первый же триал, а затем, в 1971 и 1972 годах, выиграл его; в то же время впервые выиграл Scottish Six Days Trial. Параллельно принимал участие в инженерной работе над новыми моделями Ossa; первый мотоцикл, над которым он работал,  (или просто Ossa MAR), появился на рынке в 1971 году и стал культовой машиной среди фанатов триала.

В 1972 перешёл в Yamaha (именно на Yamaha он выиграл свой второй чемпионат), также довёл количество побед в Scottish Six Days Trial до пяти. В 1978-м вернулся в Ossa; помимо гонок, разработал мотоцикл Ossa TR 80. Основал вместе со своим другом Джоном Шёртом мотоциклетный бренд Majesty, но из-за финансовых проблем проект был свёрнут после выпуска единственного прототипа.

Несмотря на окончание активной спортивной карьеры, Эндрюс продолжал выступать в триалах для старших возрастных категорий вплоть до середины 2000-х.

Частная жизнь 
У Мика Эндрюса есть старший брат. В 1969 году Эндрюс женился на своей подруге Джилл.

После окончания карьеры, помимо участия в ретротриалах, Эндрюс работал в качестве тренера со многими молодыми тралистами, а также принимал участие в разработке и испытаниях триальных мотоциклов бренда Gas Gas.

Результаты выступлений в Чемпионате Европы и мира по мототриалу

Примечания 

Родившиеся 5 июля
Родившиеся в 1944 году
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Великобритании
Мототриалисты